Птах — одно из имён Бога-Творца в древнеегипетской религиозной традиции.
 (5011) Птах — околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется вытянутой орбитой.
 Мерит Птах — жившая в XXVII в. до н. э. египтянка, которую некоторые египтологи считают первой из известных женщин-врачей и женщин-учёных.